Dong kan syfta på:

Dong (namn) – ett kinesiskt efternamn
Dong (valuta) – en valuta som används i Vietnam
Dong (folkslag) – en folkgrupp i sydvästra Kina
Dong quai – en ört i familjen flockblommiga växter
 Dong, administrativ enhet (stadsdel) i Sydkorea
 DONG Energy A/S, numera , danskt bolag som producerar el och distribuerar el och naturgas